Die SWB (Stadtwerke Bonn) Regional Ver- und Entsorgung GmbH (SWBR) ist eine Tochtergesellschaft des Stadtwerke-Bonn-Konzerns.
Gesellschafter sind die Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH, 90,4 Prozent und die Verbandsgemeinden Altenahr und Adenau mit je 4,8 Prozent. Gegründet wurde die SWB Regional GmbH am 1. August 2006. Beschäftigte: 16. Hauptgeschäftsfeld ist die Betriebsführung des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel-Ahr. Der Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Ahr versorgt über rund 500 km Leitungsnetz ca. 27.000 Einwohner (ca. 10.000 Haushalte) im Landkreis Ahrweiler und hier die Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr mit Trinkwasser. Der Zweckverband hat seinen Sitz in Adenau. Derzeit werden rund 1,5 Mio. m³ Trinkwasser an 49 Ortsgemeinden auf einer Fläche von 411 km² abgegeben. Aufgrund topographischer sehr extremer Werte (522 m Höhenunterschied) besteht eine sehr anspruchsvolle Versorgung mit 18 Druckerhöhungsanlagen und 39 Hochbehältern. Die Wasserverluste betragen 13,7 %.

Unternehmenszweck 
Akquisition/Übernahme von Wasserversorgungen, Abwasserentsorgungen, Strom- und Gaskonzessionen und Energiedienstleistungen sowie Übernahme von Betriebsführungen, insbesondere auf dem Gebiet der Kommunen des Landkreises Ahrweiler.

Geschäftsfelder 
 Betriebsführung des Zweckverbandes Wasserversorgung Eifel-Ahr (Trinkwasserversorgung in der Region Eifel-Ahr)
 Betriebsführung des Wasserwagens der Stadtwerke Bonn Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH

Weblinks 
 https://www.swb-regional.de

Bonn
Swb Regional Ver- und Entsorgung
Gegründet 2006